Miejscowości w USA:
 Saunemin – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Livingston
Gminy w USA:
 Saunemin (ang. Saunemin Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Livingston